Кандида Хёфер (, род. 1944, Эберсвальде) — современный немецкий фотограф. Один из основных представителей Дюссельдорфской школы фотографии. Дочь журналиста Вернера Хёфера.

Образование 
 1973—1976 Kunstakademie Дюссельдорф
 1976—1982 Изучала фотографию у Хиллы и Бернда Бехер

Творчество 
Фотографии Кандиды Хёфер представляют собой тщательную каталогизации публичных пространств. Отсутствие людей на её фотографиях позволяет зрителю сосредоточиться на особенностях архитектуры, декоративных и функциональных элементов, мебели и других свидетельствах человеческого инженерного и эстетического выбора. Помимо основных характеристик помещения присутствуют случайные отношения — забавные, сюрреальные, ироничные. Хёфер сказала: «Я фотографирую в публичных и полупубличных пространствах разных эпох. Это пространства, доступные для каждого. Это места, где вы можете встретиться и общаться, где вы можете поделиться или получить знания, где вы можете расслабиться и прийти в себя» .

Хёфер начала делать снимки общественных интерьеров в 1979, ещё во время учёбы в Дюссельдорфе. В последующие годы она совершенствовала свои стратегии для получения психологического подтекста архитектурной темы. Хёфер создает систематические визуальные исследования деталей в общественных пространствах, таких как зоопарки, офисные здания, театры, музеи, библиотеки и читальные залы. Простой и отстраненный стиль на первый взгляд кажется чистой документацией. С начала 1980-х люди практически отсутствуют на фотографиях Хёфер. Она использует свою камеру, чтобы подмечать повторяющиеся формы в общественных местах, такие как мебель, светильники, потолочная или напольная плитка, стулья и столы, создающие узоры и чувство организованности. Хёфер часто подчеркивает иронию, обращая внимание зрителей на вещи, находящиеся не на своих местах.

Хёфер часто снимает архивные помещения, где информация собирается, хранится и отображается, например, музеи и библиотеки. Её систематическое описание этих мест создает ещё один вид архива. Работы Хёфер отражают потребность общества в классификации и однородности. В Deichmanske Bibliothek Oslo II (2000), несколько фигур населяют обширную библиотеку, чья структура строится на бесконечных рядах книг, серии монументальных колонн и сетке потолка. В жесткой геометрии сцены нет цифровых манипуляций. Определяя композиционный выбор точкой зрения (в данном случае, с верхней точки) Хёфер подчеркивает упорядоченное расположение систем знаний. В реальности мы движемся через эти пространства, не замечая их геометрии, но в её фотографиях, этот аспект получает постоянное внимание.

В 2003 Кандида Хёфер представляла Германию на Венецианской биеннале.

Живёт и работает в Кёльне.

Персональные выставки

Публичные коллекции 
 Bibliothéque Nationale de France, Париж
 Центр Помпиду, Париж
 Centro de Arte Reina Sofia, Мадрид
 Centro de Fotografia Universidad de Salamanca, Испания
 Deutsche Nationalbibliothek, Франкфурт
 DG Bank Collection
 The J. Paul Getty Museum, Лос-Анджелес
 Kunsthalle Basel, Швейцария
 Гамбургский кунстхалле, Германия
 Кунстхалле, Карлсруэ, Германия
 Kunsthaus Bregenz, Австрия
 Museum Folkwang, Fotografische Sammlung, Эссен
 Museum of Modern Art, Нью-Йорк
 Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк
 Rheinisches Landesmuseum, Бонн
 San Francisco Museum of Modern Art, Сан-Франциско
 Staatliches Museum f¸r Kunst und Design, Нюрнберг
 St. Louis Art Museum, Сент-Луис
 Центр искусств и медиатехнологий (ZKM), Карлсруэ, Германия

Примечания

Ссылки 
 Работы, биография, информация о выставках на сайте Rena Bransten Gallery 
 ArtNet
 Выставка «Кандида Хефер. Память» в Государственном Эрмитаже

Современные художники Германии
Художницы